Death at a Funeral steht für:
 Sterben für Anfänger, eine britische Filmkomödie von 2007
 Sterben will gelernt sein, die US-amerikanische Neuverfilmung von Sterben für Anfänger aus dem Jahre 2010